2011 Голяма награда на Китай е 8-о за Голямата награда на Китай и шести кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 17 април 2011 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай